Mirrors – album Blue Öyster Cult
 Mirrors – album Misery Signals
 Mirrors – album Sandry
 „Mirrors” – singel Natalii Kills
 „Mirrors” – singel Justina Timberlake’a